Червонопі́льська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Червонопільська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Червонопільська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Червонопільська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Червонопільська вулиця — вулиця в місті Харків.

 Червонопільська вулиця — колишня назва Перемишльської вулиці в місті Київ.

Червонопільська вулиця — вулиця в місті Можайськ, Московська область.

Вулиці